Coll de la Llosa: coll de muntanya entre els termes comunals de Bulaternera, Casafabre i Sant Miquel de Llotes, tots tres de la comarca del Rosselló
 Coll de la Llosa: coll de muntanya entre els termes comunals d'Escaró i de Nyer, tots dos de la comarca del Conflent
 Coll de la Llosa: coll de muntanya i estació d'esquí entre els termes comunals de la Llaguna i Aiguatèbia i Talau, tots dos de la comarca del Conflent
 Coll de la Llosa: coll de muntanya entre els termes comunals de Queixàs i Sant Miquel de Llotes, tots dos de la comarca del Rosselló.